Lift MacCahir Og your face
Brooding o’er the old disgrace
That black FitzWilliam stormed your place,
Drove you to the Fern
Grey said victory was sure
Soon the firebrand he’d secure;
Until he met at Glenmalure
With Feach MacHugh O’Byrne.

Curse and swear Lord Kildare,
Feach will do what Feach will dare
Now FitzWilliam, have a care
Fallen is your star, low.
Up with halberd out with sword
On we’ll go for by the lord
Feach MacHugh has given the word,
Follow me up to Carlow.

See the swords of Glen Imayle,
Flashing o’er the English pale
See all the children of the Gael,
Beneath O’Byrne’s banners
Rooster of the fighting stock,
Would you let a Saxon cock
Crow out upon an Irish rock,
Fly up and teach him manners.

From Tassagart to Clonmore,
There flows a stream of Saxon gore
Oh, great is Rory Oge O’More,
At sending loons to Hades.
White is sick and Lane is fled,
Now for black FitzWilliam’s head
We’ll send it over, dripping red,
To Liza and her ladies.

Follow Me Up to Carlow ist ein traditionelles irisches Lied, das den Sieg von Fiach (Feach) McHugh O’Byrne über die Engländer bei der Schlacht von Glenmalure im County Wicklow während der zweiten Desmond-Rebellion (1580) besingt. Im Lied werden drastische Details dargestellt, wie Ströme von Blut und die Enthauptung von Black Fitzwilliam.
Der Text zu Follow Me Up to Carlow wurde von Patrick Joseph McCall (1861–1919) geschrieben. Von der Melodie wird erzählt, dass sie von den Musikern schon während der Schlacht gespielt wurde. Das Lied ist in einer Molltonart geschrieben und steht im -Takt.

Aufnahmen 
Follow Me Up to Carlow wurde von zahlreichen Bands und Musikern aufgenommen:

 Planxty (auf ihrem Debütalbum)
 Christy Moore
 Fiddler’s Green (mit einem eigenen Text als Won’t Follow You Up to Carlow)
 Schelmish (instrumental)
 Wolfe Tones
 Larry Mathews
 Young Dubliners
 Blood or Whiskey
 Bardic
 An Cat Dubh
 In Extremo (als Davert Tanz)
 Connemara Stone Company
 FiddelalterMolk
 Blood Axis
 The Real Motherfolkers
 Michael Völkel

Einzelnachweise 

Lied
Geschichte Irlands in der Frühen Neuzeit